Schwarzholz ist Ortsname von

 Schwarzholz (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Schwarzholz (Hohenberg-Krusemark), Ortsteil der Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Schwarzholz (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schwarzholz bei Danndorf, Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schwarzholz bei Rothwind, Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schwarzholz (Gemeinde Ulrichsberg), Ortsteil von Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Weiteres:
 Afrikanisches Schwarzholz
 Kap Schwarzholz Maytenus peduncularis
 Schwarzholz-Akazie Acacia melanoxylon und Acacia penninervis, Acacia argyrodendron sowie Senegalia modesta (Syn.: Acacia modesta) 
 Schwarzholz für verschiedene Holzarten; von  Dalbergia latifolia und Dalbergia melanoxylon, sowie Diospyros melanoxylon, auch für Haematoxylum campechianum 
 alte Bezeichnung für Nadelholz

Siehe auch:
 Schwarzhölzl